Ванкаре́м (, буквально «клыкастый народ», от  «моржовый клык», -рэм/-рам — основа от рэмкын «народ») — село в Иультинском районе Чукотского автономного округа России.

География 
Расположено на мысе Ванкарем, отделяющем от Чукотского моря залив, в который впадает река Ванкарем, между устьем Амгуэмы и Колючинской губой. Непосредственно близ села находится моржовое лежбище, из-за чего сюда часто подходят белые медведи.

В 21 км от села находилась тропосферная радиорелейная станция 19/103 «Агат».

История 
Предполагается, что название села происходит от названия эскимосов (ванкареман — клыкастый народ), в повериях которых моржи считались людьми и назывались «моржовым народом». По другой версии название переводится как «временно оставленные жилища». Чукчи, пришедшие сюда в XVIII—XIX вв., нашли оставленные хорошо сохранившиеся жилища, о происхождении которых они ничего не знали. Возможно, поселение было покинуто задолго до их прихода, либо жители вымерли в результате эпидемии.

В 1934 г. в Ванкарем проводилась эвакуация участников экспедиции с парохода «Челюскин». За участие в эвакуации О. Ю. Шмидт подарил впоследствии жителям школу.

7 октября 1934 года в селе была основана морская гидрометеорологическая станция.

Население 

Численность населения в 2010 году составило 193 жителей, в 2005 году — 179 человек, в абсолютном большинстве коренной национальности. Основное занятие — морской зверобойный промысел.

Транспорт 
Ванкарем связан автозимником с трассой Эгвекинот — Мыс Шмидта.
Пассажирское сообщение возможно лишь посредством вертолёта, регулярные авиарейсы осуществляются 2 раза в месяц в направлении райцентра и соседнего села Нутэпэльмен, стоимость одного билета составляет 1000 руб.

Примечания

Ссылки 
 Ванкарем на wikimapia.org
 Чукотский избирком о Ванкареме
 terrus.ru — база данных России

Населённые пункты Иультинского района